Мура ІК () — хокейний клуб з міста Мура

 Мура — муніципалітет в Італії, регіон Ломбардія, провінція Брешія
 Мура — річка в Центральній Європі (Австрія, Угорщина, Словенія, Хорватія), притока Драви
 Мура — річка в Росії (Удмуртія), права притока Салі
 Мура — адміністративна комуна в Швеції
 Мура — місто у Швеції, у лені Даларна

Особи 
 Факундо Мура — аргентинський футболіст.

Див. також 
 Мур